

Населені пункти та їхні частини
 Рутковиці — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рутковиці — село в гміні Плосьниця Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рутковиці — частина села Стшалкув у гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки